Hakuna matata – locuzione swahili di uso comune che significa "non ci sono problemi"
 Hakuna Matata – brano musicale di Jimmy Cliff composto da Elton John, parte della colonna sonora del Re leone
 Hakuna Matata – brano musicale del 1983 (titolo di alcune cover di Jambo Bwana)
 Afrika (Hakuna Matata) – videogioco del 2008